

Codici 
 JUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Juliaca (Perù)

Persone 
 Jul – disegnatore e fumettista francese
 Jul  – rapper francese nato nel 1990